Il singolare del torneo di tennis Macedonian Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Mas-Rodriguez che ha battuto in finale Tomas Behrend 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Oren Motevassel (primo turno)
 Milen Velev (quarti di finale)
 Régis Lavergne (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)

 Jordi Mas-Rodriguez (Campione)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Tomas Behrend (finale)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1998